Балестр () — французская фамилия. Известные носители:

 Балестр, Жан-Мари (1921—2008) — французский автоспортивный функционер.
 Балестр, Жан-Франсуа (1965—2018) — французский фигурист и тренер по фигурному катанию.
Двойная фамилия
 Кампинс-и-Баллестер, Лоренцо (1726—1785) — венесуэльский врач и педагог.